Gli areoscelidi (Araeoscelidia ) sono un ordine di rettili simili a lucertole vissuti tra la fine del Carbonifero e l'inizio del Permiano (tra 300 e 260 milioni di anni fa). Essi rappresentano i primi diapsidi noti.

Descrizione
Gli areoscelidi erano animali di piccole dimensioni, lunghi da 40 a 60 centimetri, dotati di collo lungo e di esili zampe tipiche di un animale corridore. I primi esemplari noti appartengono alla specie Petrolacosaurus kansensis, rinvenuti in Kansas in terreni del Carbonifero superiore. Altre forme più evolute e di dimensioni maggiori sono note nel Permiano nordamericano, e appartengono ai generi Zarcasaurus e Araeoscelis. Un altro areoscelide è noto nel Permiano della Francia, Aphelosaurus. Tutti questi piccoli rettili possono essere considerati vicini all'antenato dei diapsidi successivi, che comprendono le lucertole e i serpenti (Squamata) così come i coccodrilli e i dinosauri (Archosauria). Gli areoscelidi, con ogni probabilità, erano veloci cacciatori di piccole prede come insetti e altri invertebrati, che catturavano con guizzanti movimenti del lungo collo. A questo gruppo appartiene anche Spinoaequalis, un rettile dall'insolita morfologia caudale, probabilmente il più antico rettile acquatico noto.

Filogenesi
Di seguito è presentato un cladogramma tratto dagli studi di deBraga e Reisz (1995) e di Falconnet e Steyer (2007):

Note

Bibliografia
deBraga, M. & Reisz, R. R. (1995). A new diapsid reptile from the uppermost Carboniferous (Stephanian) of Kansas. Palaeontology 38: 199-212.
Falconnet, J. & Steyer, J.-S. (2007). Revision, osteology and locomotion of Aphelosaurus, an enigmatic reptile from the Lower Permian of France. Journal of Morphology (abstract of the 8th International Congress of Vertebrate Morphology, Paris, July 2007): 38.

Altri progetti

Collegamenti esterni